Ушак:

 Ушак — город в Турции, административный центр одноимённого ила.
 Ушак — ил на западе Турции.